Allsvenskan (1980) była 56. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 13 kwietnia, a zakończył się 26 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna Halmstads BK. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Östers IF. Tytuł króla strzelców zdobył Billy Ohlsson, który w barwach Hammarby IF strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1980 w Szwecji